Thoreau Tennis Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Thoreau Tennis Open rozgrywany w dniach 8–14 sierpnia 2022 roku w Concord na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych